Die Chile Dove Men+Care Open 2021 waren ein Tennisturnier, das vom 8.  bis 14. März 2021 in Santiago de Chile stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2021 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Marseille die Open 13 Provence und in Doha die Qatar ExxonMobil Open gespielt. Beide zählten, genau wie die Chile Dove Men+Care Open, zur Kategorie der ATP Tour 250.

Die letzte Ausgabe 2020 gewann Thiago Seyboth Wild im Einzel, im Doppel war die Paarung Roberto Carballés Baena und Alejandro Davidovich Fokina Titelverteidiger.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 325.270 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 393.935 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 6. bis 8. März 2021 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF)

ATP Tour 2021
Tennisturnier in Santiago de Chile